Pritchard peut faire référence à :

Patronyme
Alex Pritchard (né en 1993), footballeur anglais ;
Bill Pritchard (né en 1964), auteur-compositeur-interprète et musicien britannique ;
Charles Pritchard (1808-1893), astronome britannique ;
Charlie Pritchard (1882-1916), rugbyman gallois ;
Cliff Pritchard (1881-1954), rugbyman gallois ; 
Frank Pritchard (né en 1983), rugbyman néo-zélandais ;
George Pritchard (1796-1883), missionnaire protestant britannique, qui a donné son nom à l'affaire Pritchard ;
Graham Pritchard, personnage mineur de la saga littéraire Harry Potter ;
Hilary Pritchard (1942-1996), actrice britannique ;
James Pritchard (né en 1979), rugbyman canadien ;
 James Pritchard (1948-2014), joueur canadien de hockey sur glace ;
James Bennett Pritchard (1909-1997), archéologue américain ;
John Pritchard (1921-1989), chef d'orchestre britannique ;
Kathleen H. Pritchard (1924-2005), connue pour son encyclopédie des industries horlogère suisses ;
Kevin Pritchard (1967-), joueur américain professionnel de basket-ball ;
Linda Pritchard (née en 1983), chanteuse, danseuse et chorégraphe suédoise ;
Luke Pritchard (né en 1985), musicien britannique, chanteur et guitariste du groupe the Kooks ;
Marion Pritchard (1920-2016), Juste parmi les nations néerlandaise ;
Mark Pritchard, connu sous le nom de Harmonic 313, DJ australien ;
Mark Pritchard (né en 1966), homme politique britannique ;
Mel Pritchard (1948-2004), musicien britannique, batteur du groupe Barclay James Harvest ;
Michael Pritchard (né en 1972), connu sous le nom de Mike Dirnt, musicien américain, bassiste du groupe Green Day ;
Norman Pritchard (1877-1929), sportif et acteur, originaire des Indes britanniques ;
Paul Pritchard (né en 1967), alpiniste britannique ;
Payton Pritchard (né en 1998), joueur de américain professionnel basket-ball ;
Thomas Farnolls Pritchard, (c.1723-1777), architecte anglais, concepteur du premier pont en fer ;
Thomas Francis Pritchard (1904-?), footballeur écossais ;
William Thomas Pritchard (1829-1907), diplomate et aventurier britannique, qui a donné son nom à :
 Pritchardia, un genre de palmier,
 le mégapode de Pritchard, une espèce d'oiseau ;

Pseudonyme
Pritchard, l'une des célébrités du carnaval de Paris, dans les années 1830 à 1850.

Voir aussi
Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973), anthropologue britannique ;
.

Homonymie de patronyme